Jméno a příjmení Jiří Kolář nese více osob: 

 Jiří Kolář (1914–2002) – český básník a výtvarník
 Jiří Kolář (sbormistr) (* 1932) – sbormistr, pedagog a hudební spisovatel
 Jiří Kolář (policista) (* 1952) – bývalý policejní prezident
 Jiří Kolář (železničář) (* 1963) – člen představenstva Českých drah a. s. a náměstek generálního ředitele pro provoz